Jméno a příjmení Jan Koudelka má více nositelů:
 Jan Koudelka (fotbalista) (* 1992) – český fotbalista 
 Jan Koudelka (politik) (1899–1942) – československý politik a meziválečný poslanec